Кобыляки — название населенных пунктов:

Белоруссия 

 Кобыляки — до 1964 г. название деревни Приднепровье в Оршанском районе Витебской области
 Кобыляки — до 1969 г. название деревни Дружная в Волковысском районе Гродненской области.

Украина 
 Кобыляки — село в Звенигородском районе Черкасской области.
 Кобыляки — село в Тальновском районе Черкасской области.

См. также 

 Кобыляк
 Кобеляки
 Кобиляк